Naomi Russell (Los Angeles, 25 de setembro de 1983) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana.

Vida Pessoal e Carreira

Ela é judia e filha de um rabino. Suas origens são israelense e eslovaca. Vive atualmente no estado da Louisiana. Ficou muito conhecida devido seu estilo "ninfomaníaca" em seus filmes adultos e também por suas fortes cenas de sexo oral e anal principalmente. Com relação ao sexo anal ela disse que nunca soube que as pessoas faziam isso e nem que ela poderia ser penetrada assim mas atualmente adora. Fez pouquíssimos filmes com mulheres em sua carreira que já passou dos 270 filmes e foi premiada pela AVN porém não foi recebe-lo. Além disso se diz ressentida pelas críticas a sua variação de peso e que antes de entrar para industria ela era atlética por natureza, ela também disse que praticava luta.

Prêmios 

 2007: AVN Award: Best New Starlet
 2007: AVN Award: Best POV Sex Scene with Tommy Gunn - Jack's POV # 2
 2006: CAVR Awards: Starlet of Year

Ligações externas 

 Página oficial
 Naomi no Internet Movie Database
 Naomi no Internet Adult Film Database
 Naomi AssParade

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Judeus dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles